Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Format et règlement 

Durant la première phase de la compétition, les formations, réparties en cinq poules de quatre équipes, s'affrontent en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Les vainqueurs de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale et les deuxièmes participent aux huitièmes de finale, ainsi que le meilleur troisième. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Notations 

Dans les tableaux de classement suivants, les différentes abréviations et couleurs signifient :

Phase de qualification

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|}

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références 

1990-1991
Rugby à XV en 1990
Rugby à XV en 1991
Sport en France en 1990
Sport en France en 1991